Hoffnung steht für:

 Hoffnung, Zuversicht

Orte:
 Hoffnung, Ortsteil von Alveslohe, Schleswig-Holstein
 Hoffnung, deutscher Name von Naděje, Ortsteil von Cvikov, Tschechien
Hoffnung (Solingen), Ortslage in der kreisfreien Stadt Solingen, Nordrhein-Westfalen

Person:
 Gerard Hoffnung (1925–1959), deutscher Karikaturist und Tubist

Filme:
 Hoffnung (1945), französisch-spanischer Spielfilm (OT: L’Espoir)
 Hoffnung (1964), tschechoslowakischer Spielfilm
 Hoffnung (1970), türkischer Spielfilm (OT: Umut)
 Hoffnung (2007), polnischer Spielfilm (OT: Nadzieja)

Schiffe:
 Die Hoffnung (Schiff, 1844)
 Hoffnung (Schiff, 1905)

Siehe auch:
 Esperanza
 Hope
 Gute Hoffnung
 Neue Hoffnung
 Insel der Hoffnung
 Tor der Hoffnung